Вільвальє́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 120 км на південний схід від Парижа, 155 км на північний захід від Діжона, 32 км на північний захід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 196 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 411,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вільвальє на сайті французького Національного інституту географії
 Вільвальє на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вільвальє на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вільвальє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вільвальє на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна